Florian Ramoser (né le  à Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige) est un joueur professionnel de hockey sur glace Italien.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec l'AS Renon dans la Serie A2. L'équipe remporte la deuxième division italienne en 1999. Après un passage de deux saisons à l'HC Asiago, il signe au HC Bolzano en 2004. Il ajoute à son palmarès la Serie A 2008, 2009 ainsi que la Coupe d'Italie 2007 et 2009.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe d'Italie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et a plusieurs éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996|| AS Renon|| Serie A2|| 31|| 2|| 4|| 6|| 10|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1996-1997|| AS Renon || Serie A2 || 38|| 1|| 5|| 6|| 20|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| AS Renon || Serie A || 43|| 2|| 3|| 5|| 26|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| AS Renon || Serie A || 32|| 3|| 10|| 13|| 56|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| AS Renon || Serie A || 40|| 0|| 2|| 2|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| AS Renon || Serie A|| 42|| 2|| 8|| 10|| 56|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Asiago|| Serie A|| 38|| 1|| 5|| 6|| 20|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Asiago|| Serie A|| 41|| 1|| 5|| 6|| 26|| 12|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2004-2005|| HC Bolzano|| Serie A|| 36|| 4|| 5|| 9|| 30|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HC Bolzano|| Serie A|| 41|| 1|| 2|| 3|| 64|| 6|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 2006-2007|| HC Bolzano|| Serie A|| 31|| 1|| 7|| 8|| 48|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2007-2008|| HC Bolzano|| Serie A|| 32|| 2|| 3|| 5|| 34|| 12|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
| 2008-2009|| HC Bolzano|| Serie A|| 42|| 2|| 10|| 12|| 62|| 8|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2009-2010|| HC Bolzano|| Serie A|| 40|| 0|| 4|| 4|| 44|| 13|| 2|| 1|| 3|| 6

Notes et références

Voir aussi 

Naissance à Bolzano
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en octobre 1979
Joueur de l'AS Renon
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HC Bolzano
Défenseur de hockey sur glace